Johnnie Walker peut désigner :

Patronymes 
 Johnnie Walker (né en 1987), un coureur cycliste australien
 Johnnie Walker (1894-1949), un acteur américain

Marques 
 Johnnie Walker, une marque de Whisky

Voir aussi 
 Johnny Walker (1923-2003), un acteur indien.